8 мая 2011 года президент Евролиги Жорди Бертомеу объявил, что Финал четырёх розыгрыша чемпионата Евролиги по баскетболу среди клубных мужских команд в сезоне 2011/12 состоялся в Стамбуле (Турции) в период с 11 мая по 13 мая 2012 года на арене Синан Эрдем Даум. Для Стамбула это был второй «Финал четырёх» Евролиги (ранее в 1992).

Место проведения 
Синан Эрдем Даум () — крытая арена в европейской части Стамбула. На арене проводились Чемпионат мира по баскетболу 2010, 9-ый Международный симпозиум по исследованию трудов Саида Нурси 2010, Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении 2012, Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2012 и Sony Ericsson Championships 2011-2013.

Финал четырёх

Сетка

Полуфиналы 
ЦСКА провалил первую четверть, во второй вёл 13-0, но ушел на большой перерыв с разницей -4, однако в последней четверти победил и вышел в финал. Во второй четверти ЦСКА установил новый рекорд турнира по игре в обороне, позволив сопернику набрать всего пять очков в четверти.

Олимпиакос победил в первой и четвертой четвертях, Барселона - во второй и третьей. Всю игру никому не удавалось отрываться больше, чем на 7-9 очков, при этом большую часть времени лидировал Олимпиакос, который в итоге и победил.

Матч за 3-е место 
Барселона начала с преимущества и постепенно его наращивала. Команда с перевесом в одно очко победила в первой четверти, к середине матча счёт был уже +10 в её пользу и хотя третью и четвертую четверть выиграл Панатинаикос, победа в матче досталась испанцам.

Финал 
Команды начали с оборонительной игры - в первой четверти на двоих ЦСКА и Олимпиакос набрали всего 17 очков. Вторая четверть осталась за армейцами, в третьей с небольшим преимуществом победил Олимпиакос. В заключительной четверти игра ЦСКА разладилась, команда упустила 19-очковое преимущество, а Олимпиакос мощно финишировал в итоге завоевав трофей. Тренер Олимпиакоса сербский специалист Душан Ивкович стал самым возрастным тренером, побеждавшим в Евролиге (68 лет) .

Состав команд-участниц Финала четырёх

Статистика Финала четырёх

Очки

Подборы

Передачи

Перехваты

Блок-шоты

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Евролига 2011/2012